Torsten Eliasson kan syfta på:

* Torsten Eliasson (1921–2000), svensk pedagog
 Torsten Eliasson (1927–2012), svensk jurist